Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die PTT Pattaya Open 2010 der Damen. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Pattaya